Kamtjatka är en halvö i östligaste Ryssland.  Namnet förekommer också i titlarna på följande artiklar:

 Kamtjatka (flod) – rinner ut på halvöns östsida
 Kamtjatka kraj– nuvarande administrativt område
 Kamtjatka oblast– äldre administrativt område
 Kamtjatkas vulkaner– på Unescos lista över världsarv
 Jordbävningen på Kamtjatka 1997

Växter och djur med namn efter Kamtjatka
 Kamtjatkabjörk
 Kamtjatkabjörn – underart av Brunbjörn
 Kamtjatkaflundra
 Kamtjatkanordsångare 
 Kamtjatkastrandskata

Kategori
:Kategori:Kamtjatka kraj